Actors (Les Acteurs) – film del 2000 diretto da Bertrand Blier
 Actors (The Actors) – film del 2003 diretto da Conor McPherson